Pétillon, een Brussels metrostation
Willy Pétillon, Nederlands schrijfster van meisjesboeken (1885-1948)
Léon Pétillon, Belgisch ambtenaar en minister (1903-1996)
René Pétillon, Frans stripauteur